En France, plusieurs routes départementales portent le numéro 108 (RD 108) :
 la route départementale 108 dans le département des Alpes-de-Haute-Provence, elle relie Puimoisson à Saint-Jurs ;
 la route départementale 108 dans le département de l'Ardèche, elle relie Lanarce à Lespéron (RN 88), elle correspond à l'ancienne RN 102, déclassée en 1972.

Voir aussi 
 Réseau routier départemental de France
 Routes des Alpes-de-Haute-Provence
 Routes de l'Ardèche

108